Иленская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Иленская волость — в составе Ирбитского уезда Пермской губернии.
 Иленская волость — в составе Туккумского уезда Курляндской губернии.